Miejscowości na Białorusi
 Zaleśna – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Nowy Dwór
 Zaleśna – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Kamionka